Il mostro di sangue (film 1959) (The Tingler), con Vincent Price
Mostro di sangue (film 1968) (The Blood Beast Terror), con Peter Cushing